Худобя́к () — украинская фамилия.